Cet article présente le bilan saison par saison du Chamois niortais Football Club depuis sa création en 1925.

Bilan saison par saison 

 

En italique et de 1982 à 1994, la Coupe d'Été.

Voir aussi

Autres articles 
 Chamois niortais Football Club

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Niort
Chamois niortais football club